Ге́рцель Само́йлович (Самуи́лович) Новогру́дский (, Волковыск, Гродненская губерния — 5 ноября 1973, Москва) — русский советский журналист, писатель. Отец режиссёра-мультипликатора Марианны Новогрудской.

Биография 
В 1906 году семья переехала в Баку, где его отец стал хозяином хлебопекарни. В 1921—1923 годах учился на экономическом факультете Бакинского университета. Начал печататься в 1926 году. В 1930—1938 годах работал корреспондентом газеты «Правда», в 1940—1941 годах в журнале «Морской флот». Во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом газеты «Красный флот» (сначала на Северном, потом на Черноморском флоте).

В 1958 году принят в члены Союза писателей.

Творчество 
Автор биографических очерков о Героях Советского Союза:
 «Герой Советского Союза Д. М. Карбышев» (1948),
 «Герой Советского Союза М. В. Кантария» (1948, под псевдонимом Н. Гордеев).

Вместе с Александром Дунаевским написал документальную повесть «Товарищи китайские бойцы» (Москва, 1959). Переработанная и дополненная, повесть переиздана в 1962 году как история одного литературного поиска под заглавием «По следам Пау».

Книги Новогрудского для детей занимательны, проникнуты любовью к людям труда. Среди них повесть об эстонских рыбаках «На маленьком острове» (1952, переиздана 1958). Повесть «Дик с 12-й Нижней» (1956) рассказывает о том, как подростки-продавцы газет в Нью-Йорке собрали деньги на лечение своего больного друга.

Среди других книг:
 «Письма деда Егора внуку Павлику обо всем, что он видел и узнал на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке» (Москва, 1958);
 «Индейское зерно» (Москва, 1960);
 «Маленький Тыук едет в Москву» (Москва, 1962);
 «Большая Жемчужина» (Москва, 1964);
 «Пещера Батикава» (Москва, 1965).

Семья 
 Племянники — Лев Соломонович Новогрудский, писатель; Исаак Афанасьевич Милькин (1937—2013), прозаик и драматург (его сын — прозаик и критик Афанасий Мамедов).

Примечания

Литература 
 Симовский С. Л. Новогрудский Герцель Самойлович  // Краткая литературная энциклопедия. — Т. 5. — , 1968.
 Гарин С. На обитаемом острове // Октябрь. — 1953. — № 9.
 Жданова Н. «Дик с 12-й Нижней». [Рецензия] // Литература в школе. — 1956. — № 5.
 Советские детские писатели: Биобиблиографический словарь (1917—1957). — , 1961.
 Мацуев Н. Русские советские писатели 1917—1967: Материалы для биографического словаря. — , 1981. — С. 160.

Выпускники Бакинского государственного университета
Писатели России по алфавиту
Писатели СССР
Русские писатели XXI века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели России XX века
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны